BMX:

 BMX [латиница: «би-эм-экс»] — вид спорта (велосипедный мотокросс).
 BMX — тип велосипеда
 BMX — нерецепторная тирозинкиназа.
 ВМХ [кириллица] — вычислительные методы в химии